Клайнер-Плёнер-Зе () — озеро в районе Плён в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Расположено западнее города Плён, площадь составляет 239 га, глубина до 31 м, высота над уровнем моря 20 м. Озеро является собственностью земли Шлезвиг-Гольтейн и частных лиц.

Литература 
 Uwe Muuß, Marcus Petersen, Dietrich König: Die Binnengewässer Schleswig-Holsteins. 162 S., zahlr. Abb., Wachholtz-Verlag Neumünster, 1973. ISBN 3-529-05302-3

Ссылки 
 

Бассейн Швентине
Озёра Шлезвиг-Гольштейна